Никола́й Езе́рский:
 
 Езерский, Николай Фёдорович (1870—1938) — депутат Государственной думы I созыва от Пензенской губернии, сын Ф. В. Езерского.